Purbeck bezeichnet:

 Purbeck District, ein District in der Grafschaft Dorset in England
 Isle of Purbeck, eine Halbinsel
 Purbeck-Marmor, ein Werkstein
 Purbeck-Monokline, eine geologische Falte
 Purbeck Stone, ein Sedimentgestein